Saint-Beauzire puede referirse a: 

 Saint-Beauzire, comuna francesa situada en Alto Loira.
 Saint-Beauzire, comuna francesa situada en Puy-de-Dôme.